

Sigle 
 Secret of Evermore  – videogioco di ruolo
 Sony Online Entertainment  – divisione della Sony che sviluppa e pubblica massively multiplayer online game
 Spacial Operating Environment  – un nuovo paradigma di Interfaccia Utente per computer sviluppato dalla Oblong Industries
 Special Operations Executive  – servizio segreto britannico creato da Winston Churchill
 State Owned Enterprise – acronimo inglese per Impresa pubblica

Codici 
 SOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Souanke (Congo)
 SOE – codice vettore ICAO di Air Soleil
 soe – codice ISO 639-3 della lingua songomena